57 мм — артиллерийская установка калибра 57 миллиметров (22 линии).
 57-мм противотанковая пушка образца 1941 года (ЗИС-2) — советское противотанковое орудие калибра 57 мм.
 АЗП-57 — советское  зенитное орудие калибра 57 мм, комплекса С-60, разработанное в середине 1940-х годов и широко распространённое в мире.
 ЗСУ-57-2 —  советская зенитная самоходная установка со спаренной пушкой С-60   калибра 57 мм, серийное производство с 1955 по 1960 год.
 ЗиФ-75 — советская универсальная корабельная четырёхорудийная артиллерийская установка калибра 57 мм. Автоматический артиллерийский комплекс первого послевоенного поколения.
 АК-725 — советская универсальная корабельная двухорудийная артиллерийская установка калибра 57 мм. Автоматический артиллерийский комплекс второго послевоенного поколения.
 АУ220М «Байкал» — российский необитаемый боевой модуль с пушкой 2А91 калибра 57 мм, впервые был показан на военно-технических выставках «Армия-2015» в Москве и IDEX 2015 в Абу-Даби (ОАЭ)..
 Ordnance QF 6-pounder 7 cwt (или просто «6-фунтовка») — английская противотанковая пушка калибра 57 мм времён Второй мировой войны.
 Bofors 57 (:en:Bofors 57 mm gun)
 M18 — 57-мм безоткатное орудие времён Корейской войны
 57-мм пушка Гочкиса (1885) (:en:QF 6-pounder Hotchkiss — скорострельное 6-фунтовое орудие Гочкиса) — орудие, массово применявшееся в 1885—1940 годах в корабельной и сухопутной артиллерии.
 57-мм Тумбовая установка пушки Максима-Норденфельдта (Тумбовая установка пушки Максима-Норденфельдта ) немецкого танка A7V (Sturmpanzerwagen) — времён Первой мировой войны.
 57-мм канонирная пушка системы Норденфельдта (:en:QF 6 pounder Nordenfelt)

См. также 
 АСУ-57 («Объект 572») — Лёгкая авиадесантная самоходная установка .В авиадесантируемой самоходно-артиллерийской установке АСУ-57 была использована модификация ствольной группы ЗИС-2.

en:57 mm